

Persone 
 Karl von Kirchbach auf Lauterbach (1856-1939) – generale austriaco

Geografia

Austria 
 Kirchbach – comune nel distretto di Hermagor (Carinzia)
 Kirchbach – frazione di Peilstein im Mühlviertel, comune nel distretto di Rohrbach (Alta Austria)
 Kirchbach – ex comune ora frazione di Rappottenstein, comune nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)
 Kirchbach – ex comune ora frazione di Sankt Andrä-Wördern, comune nel distretto di Tulln (Bassa Austria)
 Kirchbach-Zerlach (già Kirchbach in der Steiermark) – comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Kirchbach in Steiermark – ex comune ora frazione di Kirchbach-Zerlach, comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)

Germania 
 Kirchbach – frazione di Lohmar, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Kirchbach – ex comune ora frazione di Oederan, città nel circondario della Sassonia Centrale (Sassonia)